Джиро д’Италия 2016 () — 99-я супервеломногодневка по дорогам Италии, Нидерландов и Франции. Стартовала 6 мая в Апелдорне индивидуальной разделкой, а финишировала 29 мая в Турине. Победителем, во второй раз в карьере, стал Винченцо Нибали.

Участники 

Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами гонки были предоставлены 4 специальных приглашения на гонку.

Всего на старт вышли 198 гонщиков из 22 команд:

Маршрут

Лидеры классификаций

Обзор гонки

1 этап  
6 мая Апелдорн - Индивидуальная разделка - 9,8 км.

2 этап 
7 мая Арнем -  Неймеген  - Равнинный - 190 км.

3 этап 
8 мая Неймеген -  Арнем  - Равнинный - 189 км.

4 этап 
10 мая Катандзаро -  Прая-а-Маре  - Холмистый - 191 км.

5 этап 
11 мая Прая-а-Маре -  Беневенто  - Пересечённый - 233 км.

6 этап 
12 мая Понте -  Роккаразо  - Холмистый - 165 км.

7 этап 
13 мая Сульмона -  Фолиньо  - Пересечённый - 210 км.

8 этап 
14 мая Фолиньо -  Ареццо  - Холмистый - 169 км.

9 этап 
15 мая Радда-ин-Кьянти -  Греве-ин-Кьянти  - Индивидуальная разделка - 40,4 км.

10 этап 
17 мая Кампи-Бизенцио -  Сестола  - Холмистый - 216 км.

11 этап 
18 мая Модена -  Азоло  - Холмистый - 212 км.

12 этап 
19 мая Ноале -  Сан-Микеле-аль-Тальяменто  - Равнинный - 168 км.

13 этап 
20 мая Пальманова -  Чивидале-дель-Фриули   - Холмистый - 161 км.

14 этап 
21 мая Фарра-д’Альпаго -  Корвара-ин-Бадия  - Горный - 210 км.

15 этап 
22 мая Кастельротто -  Alpe di Siusi  - Индивидуальная разделка - 10,8 км.

16 этап 
24 мая Брессаноне -  Андало  - Холмистый - 133 км.

17 этап 
25 мая Мольвено -  Кассано-д’Адда  - Равнинный - 196 км.

18 этап 
26 мая Муджо -  Пинероло  - Холмистый - 244 км.

19 этап 
27 мая Пинероло - Ризуль  - Горный - 162 км.

 

19-й этап был предпоследний горным этапом Джиро-2016 с набором высоты в 3.5 км, на котором генеральщики  решали между собой, кто из них достоин победы в генеральной классификации. Гонщикам предстояло преодолеть подъём  категории Чима Коппи (Cima Coppi) Colle dell'Agnello и финишировать в подъем 1-й категории Ризуль. 

После прохождения Колле д’Аньелло лидеры генеральной классификации Стивен Крёйсвейк, Эстебан Чавес и Винченцо Нибали ехали вместе. На подъёме от них отстали Ильнур Закарин, Алехандро Вальверде и Рафал Майка, которые ехали на расстоянии нескольких десятков секунд.  Через несколько сотен метров после начала спуска Стивен Крёйсвейк не вписался в поворот и врезался в стену снега, совершив кульбит через руль. При падении была повреждена левая часть тела и серьёзных травм удалось избежать. Но был повреждён велосипед, а технички своей команды рядом не было и некоторое время он ехал  теряя время. После того, как техничка Lotto-Jumbo подъёхала к нему и велосипед был заменён потеря во времени относительно Нибали и Чавеса составляла более минуты. Зная, что Крёйсвейк теряет время,  "Астана" практически останавливает Микеле Скарпони, лидировавшего с отрывом в 5 минут, для помощи Нибали. После того, как два гонщика "Астаны" объединились, отрыв от Крёйсвейка стал увеличиваться ещё больше.  Крёйсвейк  догнал одну из групп, но в ней не оказалось никого, кто-бы смог выдержать его темп и помочь ему в погоне. Вскоре он отделился от этой группы и поехал один.

Также на спуске  с Колле д’Аньелло упал Ильнур Закарин, шедший пятым в генеральной классификации. Когда камера с вертолёта показала место падения Ильнура, за него стало очень страшно. Он лежал в нескольких метрах от дороги у горного ручья на камнях. Через некоторое время появилась информация о том, что у него сломана ключица. Гонка, которая должна была стать прорывом в карьере челнинского гонщика, закончилась так трагически.

Между группой Нибали и Крёйсвейком располагалась группа, в которой ехали Алехандро Вальверде и Рафал Майка. Они также не могли поддержать темп, который был предложен "Астаной" и отставали. Тон в этой группе задавал Рафал Майка, а у  Вальверде хватало сил только чтобы удержаться за ним. 
Через некоторое время после начала подъёма 1-й категории с финишем в Ризуль Скарпони сдал смену и Нибали, Чавес и, присоединившися к ним Микель Ниеве, поехали к финишу втроём. За пять километров до финиша Нибали “отцепил” Чавеса и поехал за победой. Форма Нибали была потрясающей и он увеличивал своё преимущество над Чавесом, которое на финише составило более 50-ти секунд. Вальверде проиграл 2 минуты и 14 секунд, а Крёйсвейк 4 минуты и 54 секунды. Ситуация в генеральной классификации поменялась кардинальным образом. Победитель Джиро’2016 определится на предпоследнем, “королевском” этапе.

20 этап 
28 мая Гийестр - Винадио  - Горный - 134 км.

 

20-й этап стал решающим в определении победителя в генеральной и горной классификациях. Со старта этапа в отрыв ушла группа гонщиков, среди которых были: Микель Ниеве, Рейн Таарамяэ, Александр Фолифоров, Дарвин Атапума и др. “Генеральщики” ехали в пелотоне, отложив выяснение отношений на заключительную часть этапа. Первый подъём этапа на вершину 1-ой категории :en:Col de Vars отрыв преодолел вместе, а затем Микель Ниеве оторвался от попутчиков и первым покорил вторую вершину 1-ой категории на этапе Col de la Bonette. Очки полученные на этой горе позволили Ниеве опередить в зачёте Дамиано Кунего и стать горным королём Джиро-2016. Кунего ехал в пелотоне и не смог пополнить свой очковый запас.

Вскоре отрыв догнал Ниеве и гонщики поехали штурмовать третью вершину 1-ой категории на этапе Colle della Lombarda. Оторвавшись от остальных первым подъём преодолел Рейн Таарамяэ, который затем одержал и общую победу на этапе.

“Генеральщики” ехали вместе, пока за 15 километров до финиша, на подъёме в Colle della Lombarda, из общей группы не выскочили три претендента на призовые места: Винченцо Нибали, Эстебан Чавес и Алехандро Вальверде. Травмы, полученные на предыдущем этапе, не позволили Стивену Крёйсвейку ввязаться в борьбу за подиум. Вскоре из тройки претендентов вперёд пошёл Нибали. Его преимущество над Чавесом увеличивалось на глазах. На финише этапа Нибали “привёз” Чавесу 1минуту и 36 секунд, что позволило ему перехватить розовую майку и стать победителем Джиро-2016. Крёйсвейк в итоге занял четвёртое место, пропустив вперёд Вальверде.

21 этап 
29 мая Кунео -  Турин  - Равнинный - 150 км.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Джиро д’Италия
Спорт в Италии в 2016 году
Май 2016 года